

Села 
 Блакитне — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Блакитне — Запорізька область, Оріхівський район
 Блакитне — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)

Залізниця 
 Блакитне — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці

Озеро 
 Блакитне — невелике озеро (0,16 км²) у штаті Новий Південний Уельс, Австралії.